Elezioni politiche in Italia del 2018 per collegio plurinominale – elezioni nei collegi plurinominali della Camera dei deputati
Elezioni politiche in Italia del 2018 per collegio plurinominale – elezioni nei collegi plurinominali del Senato della Repubblica
Elezioni politiche in Italia del 2018 per collegio uninominale – elezioni nei collegi uninominali della Camera dei deputati
Elezioni politiche in Italia del 2018 per collegio uninominale – elezioni nei collegi uninominali del Senato della Repubblica